Майкл Далтон Оллред () — американский художник и писатель комиксов.

Ранние годы 
Оллред рос мормоном. После развода родителей он остался жить с отцом в Орегоне, а его братья и мать переехали в Юту.

Карьера 

До того, как заняться комиксами, Майк был радиоведущим и телерепортёром. Первый графический роман (Dead Air) за его авторством вышел в 1989 году.

Личная жизнь 
Майк женат на , которая также является автором комиксов. Они делали некоторые произведения вместе.

Награды 
 2005:  за The Golden Plates
 2009: 
 2011: AML Award, категория «Special Award in Graphical Narrative»
 2016: Eisner Award, категория «Best Single Issue/One Shot» за Silver Surfer #11
 2021: Eisner Award, категория «Best Penciller/Inker» за Bowie: Stardust, Rayguns and Moonage Daydreams

Работы 

 Dead Air (Slave Labor Graphics, 1989)
 Graphique Musique #1-3 (Slave Labor Graphics, 1989—1990)
 Creatures Of The Id #1 (Caliber Press, 1990)
 Grafik Muzik #1-4 (Caliber Press, 1990—1991)
 The Everyman (Epic Comics, 1991)
 Madman #1-3 (Tundra Publishing, 1992)
 Madman Adventures #1-3 (Tundra Publishing, 1992—1993)
 Vertigo Visions: The Geek #1 (DC Comics/Vertigo, 1993)
 Vertigo Jam #1 (DC Comics/Vertigo, 1993)
 Sandman #54 (DC Comics/Vertigo, 1993)
 Madman Comics #1-20 (Dark Horse Comics, 1994—2000)
 Untold Tales of Spider-Man '96 #1 (Marvel Comics, 1996)
 Superman/Madman Hullabaloo #1-3 (DC Comics/Dark Horse Comics, 1997)
 Red Rocket 7 #1-7 (Dark Horse Comics, 1997—1998)
 Feeders #1 (Dark Horse Comics, 1999)
 The Atomics #1-15 (AAA Pop, 2000—2001)
 Superman and Batman: World's Funnest #1 (DC Comics, 2001)
 Green Lantern/Superman: Legend of the Green Flame #1 (DC Comics, 2001)
 X-Force #116-128 (Marvel Comics, 2001—2002)
 Ultimate Marvel Team-Up #4-5 (Marvel Comics, 2001)
 Catwoman vol. 3 #1-4 (DC Comics, 2002)
 Just Imagine Stan Lee with Chris Bachalo Creating Catwoman #1 (DC Comics, 2002)
 X-Statix #1-4, 6-9, 11-19, 21-26 (Marvel Comics, 2002—2004)
 Vertical (DC Comics/Vertigo, 1993)
 Vertigo X Anniversary Preview #1 (DC Comics, 2003)
 Solo #7 (DC Comics, 2005)
 Madman Atomic Comics #1-17 (Image Comics, 2007—2009)
 Fables #76 (DC Comics, 2008)
 Wednesday Comics #1-12 (Metamorpho) (DC Comics, 2009n)
 Nation X #1 and 4 (Marvel Comics, 2009—2010)
 iZombie #1-28 (Vertigo, 2010—2012)
 Daredevil vol. 3 #17 (2012)
 Wolverine and the X-Men #17 (2012)
 FF vol. 2 #1-5, 7-8, 10-16 (Marvel Comics, 2013—2014)
 Batman Black and White vol. 2 #4 (DC Comics, 2014)
 Silver Surfer vol. 7 #1-15 (Marvel Comics, 2014—2016)
 Art Ops #1-5, 8, 12 (DC Comics/Vertigo, 2015—2016)
 Silver Surfer vol. 8 #1-14 (Marvel Comics, 2016—2017)
 Bug!: The Adventures of Forager #1-6 (Young Animal, 2017)
 Batman '66 Meets the Legion of Super-Heroes #1 (DC Comics, 2017)
 Infinity Countdown: Adam Warlock #1 (Marvel Comics, 2018)
 Peter Parker: The Spectacular Spider-Man Annual #1 (Marvel Comics, 2018)
 Giant-Size X-Statix #1 (Marvel Comics, 2019)
 Bowie: Stardust, Rayguns and Moonage Daydreams (Insight Comics, 2020)
 X-Ray Robot #1-4 (Dark Horse Comics, 2020)

Обложки 

 Caliber Presents #15 (Caliber Comics, 1990)
 Cheval Noir #39 (Dark Horse Comics, 1993)
 The Comics Journal #164 (Fantagraphics Books, 1993)
 Hero Illustrated Special Edition #2 (Warrior Publications, 1994)
 Classic Star Wars: The Early Adventures #1 (Dark Horse Comics, 1994)
 Dark Horse Presents #100-0, 100-5 (Dark Horse Comics, 1995)
 Heartbreakers #3 (Dark Horse Comics, 1996)
 Jay & Silent Bob #2 (Oni Press, 1998)
 Vertigo: Winter's Edge #2 (DC Comics/Vertigo, 1999)
 Empty Love Stories #2 (Funny Valentine Press, 1999)
 Oni Press Summer Vacation Supercolor Fun Special #1 (Oni Press, 2000)
 Comicology #2 (TwoMorrows Publishing, 2000)
 Oni Press Color Special #1-2 (Oni Press, 2001—2002)
 Madman Picture Exhibition #4 (AAA Pop Comics, 2002)
 X-Statix #20 (Marvel Comics, 2004)
 Spider-Man Unlimited vol. 2 #6 (Marvel Comics, 2005)
 Marvel Knights 4 #23-24 (Marvel Comics, 2005—2006)
 X-Statix Presents: Dead Girl #1-5 (Marvel Comics, 2006)
 Kabuki #9 (Icon Comics, 2007)
 Spider-Man Fairy Tales #4 (Marvel Comics, 2007)
 Popgun Volume 1 (Image Comics, 2007)
 The Perhapanauts Annual #1 (Image Comics, 2008)
 Jersey Gods #1, 4, 6-10, 12 (Image Comics, 2009—2010)
 Rapture #3 (Dark Horse Comics, 2009)
 Fractured Fables gn (Silverline Books, 2010)
 Captain Action Season 2 #1 (Moonstone Books, 2010)
 Teen Titans #86 (DC Comics, 2010)
 glamourpuss #19 (Aardvark-Vanaheim, 2011)
 iZombie #12, 18, 21, 24 (DC Comics/Vertigo, 2011—2012)
 The Next Issue Project #3 (Image Comics, 2011)
 Star Trek/Legion of Super-Heroes #5 (IDW Publishing, 2012)
 It Girl! and the Atomics #1-12 (Image Comics, 2012—2013)
 Before Watchmen: Silk Spectre #3 (DC Comics, 2012)
 Happy! #1 (Image, 2012)
 Mars Attacks The Real Ghostbusters #1 (IDW Publishing, 2012)
 Batman '66 #1-3, 5, 7 (DC Comics, 2013—2014)
 All New Doop #1 (Marvel Comics, 2014)
 Batman ’66 Meets Steed And Mrs Peel #1-6 (DC Comics, 2016)
 Booster Gold/The Flintstones Special #1 (DC Comics, 2017)
 Action Comics #1000 variant (DC Comics, 2018)
 Dick Tracy: Dead or Alive #1-4 (IDW Publishing, 2018—2019)

Другое

Художник 
 Mallrats (1995)
 Chasing Amy (1997)
 The Faculty (1998)
 Ingredients the Band — Bears Driving Trains (2006)
 Skyscape — Zetacarnosa (2009)
 iZombie (2014)
 Christmas Party (2018)

Писатель 
 Astroesque (1996)
 G-Men from Hell (2000)

Музыка 
 The Gear — Son of Red Rocket Seven (1998)
 The Gear — Left Of Center Of The Universe (2009)

Примечания 

Сотрудники DC Comics
Сотрудники Marvel Comics